Инхенио дел Росарио има више значења:

 Инхенио дел Росарио (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Инхенио дел Росарио (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику